Rœulx, een Franse gemeente 
 Roeulx Communal Cemetery, een Britse militaire begraafplaats in deze gemeente
 Le Rœulx, een Belgische gemeente